Alvarelhos pode ser:

Portugal
 Alvarelhos (Trofa) - freguesia no concelho da Trofa
Castro de Alvarelhos - Monumento Nacional na Serra de Santa Eufémia
 Alvarelhos (Valpaços) - freguesia no concelho de Valpaços

Apeadeiro de Alvarelhos, interface ferroviário em Alvarelhos, Viseu que fazia parte da Linha da Beira Alta

Desambiguação